Само́ра (, ) — испанская и португальская фамилия и топоним:

Топонимы 
 Аргентина
 Ломас-де-Самора
 Ломас-де-Самора (муниципалитет)
 Венесуэла
 муниципалитет Самора (Арагуа)
 муниципалитет Самора (Миранда)
 Испания
 Самора (Испания)
 Самора (провинция)
 Мексика
 Самора-де-Идальго
 Гутьеррес-Самора
 Гутьеррес-Самора (муниципалитет)
 Португалия
 Самора-Коррея
 США
 Самора (Калифорния)
 Эквадор
 Самора (Эквадор)
 Самора-Чинчипе
 Самора (река)

Фамилия 
 Самора, Альваро (род. 2002) — костариканский футболист.
 Самора, Альфонсо (род. 1954) — мексиканский боксёр.
 Самора, Андрес (род. 1983) — уругвайский легкоатлет.
 Самора, Антонио де (1660—1728) — испанский лирик и драматург.
 Самора, Дайси (род. 1950) — латиноамериканская поэтесса, писательница, переводчица, участница революционного движения, активистка движения за права человека, за права женщин.
 Самора Легаспи, Леонард (1935—2014) — архиепископ Касереса (1983—2012)
 Самора, Марта (род. 19??) — мексиканская актриса, общественный деятель и режиссёр.
 Самора, Нельсон (род. 1959) — уругвайский бегун-марафонец.
 Самора, Оскар (1934—2017) — боливийский политический деятель.
 Самора, Педро (1972—1994) — кубино-американский СПИД-активист и телевизионная персона.
 Самора, Рикардо (1901—1978) — испанский футбольный вратарь.
 Самора, Рикардо (1933—2003) — испанский футбольный вратарь, сын предыдущего.
 Самора, Хасинто (1835—1872) — филиппинский католический священник, казнённый по обвинению в подрывной деятельности против колониальных властей Филиппин.
 Самора, Хесус Мария (род. 1955) — испанский футболист.
 Самора, Хулио Альберто (род. 1966) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Самора, Эсекиель (1817—1860) — народный герой Венесуэлы.

 Алькала Самора-и-Торрес, Нисето (1877—1949) — первый премьер-министр и первый президент Второй Испанской республики.
 Гонсалес Самора, Хуан Карлос (род. 1968) — мексиканский шахматист.
 Пас Самора, Хайме (род. 1939) — президент Боливии (1989—1993).
 Хименес Самора, Хесус (1823—1897) — президент Коста-Рики (1863—1866 и 1868—1870).

Церковные провинции 
 
 апостольский викариат Самора-эн-Эквадора

Другое 
 
 Трофей Саморы
 Машел, Самора

См. также 
 Замора